Revuelta anticonversa de Toledo puede referirse a:
Revuelta anticonversa de Toledo de 1449 o de Pedro Sarmiento.
Revuelta anticonversa de Toledo de 1467 o de los fuegos de la Magdalena.